Le qualificazioni del singolare  dell'Orange Prokom Open 2007 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Orange Prokom Open  2007 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Juan-Pablo Brzezicki (ultimo turno)
 Olivier Patience (Qualificato)
 Gastón Gaudio (ultimo turno)
 Boris Pašanski (Qualificato)

 Pablo Cuevas (ultimo turno)
 Mathieu Montcourt (primo turno)
 Steve Darcis (Qualificato)
 Jurij Ščukin (ultimo turno)

Qualificati 

 Máximo González
 Olivier Patience

 Steve Darcis
 Boris Pašanski

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Orange Prokom Open 2007